Federico Molinari (n. 2007) – calciatore italiano
Federico Molinari  – calciatore italiano